Tratado de Lisboa (1668) — que pôs termo à Guerra da Restauração, entre Portugal e Espanha
Tratado de Lisboa (1701) — pelo qual Portugal se aliou à França no apoio a Filipe V na Guerra da Sucessão Espanhola
Tratado de Lisboa (1835) — entre Espanha e Portugal para regulamentar a navegação no rio Douro
Tratado de Lisboa (1859) — de demarcação e troca de algumas possessões portuguesas e neerlandesas no arquipélago de Solor e Timor
Tratado de Lisboa (1864) — entre Portugal e Espanha, para definição das fronteiras comuns entre a foz do rio Minho e a confluência do Caia com o Guadiana
Tratado de Lisboa (2007) — ou tratado de reforma institucional da União Europeia, que substituiu a falhada constituição europeia

Lisboa